Psychiatria
 Alienista (powieść)
 Alienista (serial telewizyjny)